Die Badminton-Weltmeisterschaft 2011 fand vom 8. bis 14. August 2011 in London, England, statt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.

Setzliste 
  Lee Chong Wei (Vizeweltmeister)
  Lin Dan (Weltmeister)
  Peter Gade (Halbfinale)
  Taufik Hidayat (2. Runde)
  Chen Long (1. Runde)
  Chen Jin (Halbfinale)
  Nguyễn Tiến Minh (Viertelfinale)
  Du Pengyu (Achtelfinale)
  Park Sung-hwan (Achtelfinale)
  Boonsak Ponsana (Achtelfinale)
  Sho Sasaki (Viertelfinale)
  Lee Hyun-il (Achtelfinale)
  Simon Santoso (Achtelfinale)
  Marc Zwiebler (2. Runde)
  Kenichi Tago (1. Runde)
  Hu Yun (1. Runde)

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2011 Herreneinzel
Weltmeisterschaft 2011
Weltmeisterschaft 2011/Herreneinzel
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena